Albert Chazelle – illustratore francese
 Bernard Chazelle – informatico francese
 Celia Chazelle – storica canadese
 Damien Chazelle – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Madeleine Chazelle – pittore e illustratore francese
 René Chazelle – politico francese